Topla – wieś w Słowenii, w gminie Črna na Koroškem
 Topla – wieś w Serbii, w gminie Bor
 Topla – dolina w Słowenii
 Topla – rzeka w Słowenii
 Topľa – rzeka na Słowacji